Sainte-Claire Deville är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Charles Sainte-Claire Deville (1814–1876), fransk geolog och meteorolog
 Henri Sainte-Claire Deville (1818–1881), fransk kemist

Franska efternamn